Сезак може да се односи на:

 Сезак (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Сезак (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот